AVX Corporation (de l'acrònim dAerovox), fabricant de components electrònics dels Estats Units
 Avengers vs. X-Men, crossover'' de còmic entre Els Venjadors i X-Men
 Advanced Vector Extensions''', extensions del conjunt d'instruccions x86 per a microprocessadors, desenvolupades per Intel